Bieżuń peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Bieżuń, une gmina
 Bieżuń, une ville